План «Марс 1» () — план зосередження і розгортання румунських військ для бойових дій у складі німецьких військ на радянсько-німецькому фронті в 1942 році.

Джерела 
 Великая Отечественная. Цифры и факты. 

Румунія в Другій світовій війні